Серге́й Петро́вич Люба́вин (наст. фамилия Де́дов; род. 10 апреля 1966) — российский певец, поп-певец, автор-исполнитель русского любовно-романтического шансона, поэт и композитор. Лауреат премий «Шансон года». Многократный участник фестиваля «Эх Разгуляй!» (в СК «Олимпийский»).

Биография 

Сергей Любавин родился 10 апреля 1966 года в Новосибирске, в семье писателя Петра Павловича Дедова (1933—2013) и учительницы Ольги Григорьевны.

В 1981 году, во время обучения в школе, создал свой первый музыкальный коллектив. В конце 1980-х начал выступать с группой «Вояж». Неоднократно побеждал на городских песенных конкурсах.

В 1990 году Сергей приехал в Москву, окончил вокальную студию училища им. Гнесиных (курс Эдуарда Лабковского). Параллельно Сергей пишет свои песни и записывает их на студиях Александра Кальянова и Владимира Маркина.

В 1990 году поступил на факультет журналистики Института молодёжи при ЦК ВЛКСМ и Госкомтруде СССР, на курс Геннадия Селезнёва, в студенческой группе значился как Сергей Дедов.

Дебют Сергея Любавина на профессиональной сцене состоялся в 1993 году на конкурсе «Юрмала-93».

Первый сольный альбом был записан с местными музыкантами. Продюсером выступил однокашник Любавина Байзак Асылбеков. Альбом разошёлся пиратским способом. А официальный первый альбом Любавина «Семнадцать с половиной» вышел на студии «Союз» в 1994-м году. Далее в 1996 году выходит «казацкий» альбом «Вкус, знакомый с детства», в 1998 — «Чёрный ворон», в 1999 — живой концертный диск «Разбойные песни». В 2002 году сразу два альбома: «Волчонок» и концертный «Сибирский тракт». В 2003 году — альбом «По молдаванке» и дополненное двумя новыми песнями переиздание первого альбома «Семнадцать с половиною».

В 1996 году вышел мини-альбом «Вкус, знакомый с детства», состоящий из шести песен, многие из которых написаны под сильным влиянием произведений Сергея Есенина. Выпущены клипы на песни «Свадьба кружится» и «Эх, была не была».

В 1998 году стал победителем фестиваля «Вольная песня», проходившего в Москве под председательством Михаила Танича.

В 1999 году у Сергея Любавина состоялся первый сольный концерт в ГЦКЗ «Россия».

В 2003 году песня «Волчонок» заняла первое место на петербургской радиостанции «Шансон», как самое заказываемое произведение по Интернет-опросу радиослушателей.

Во время гастролей в США в 2003 году певец с успехом выступал перед представителями русских эмигрантских семей, в результате чего было решено организовать в США фан-клуб Сергея Любавина. Организацию клуба взяла на себя миссис Лора Сван, которой впоследствии певец посвятил свою песню «Нежность» Эта песня продержалась на верхних строчках хит-парада «Шансон Года» более 20 недель.

В 2010 году популярность получила исполненная в дуэте с Татьяной Булановой песня «Цветок» («Не сойдутся Москва с Невой»). В июне 2010 года на песню был снят романтический клип.

7 апреля 2011 года состоялся первый сольный концерт в Государственном Кремлёвском дворце. В том же году с успехом прошёл сольный концерт с программой «Любовь моя земная» в Московском Театре эстрады.

С 2011 года в репертуаре певца начинают преобладать мелодичные композиции и романсы, записанные с симфоническим оркестром. Появляется все больше лирических песен и романсов с аранжировками в стиле симфо-поп. Выпущены несколько DVD-дисков с концертным видео, а также с записью видеоклипов артиста.

В 2015 году прошёл тур Любавина по городам Белоруссии. Главный концерт был дан в Минске на сцене Дворца Республики при участии национального симфонического оркестра Белоруссии.

Личная жизнь 
Жена — Елена, продюсер артиста, есть единственный ребёнок — сын Иван. Старший брат Сергея, Александр (1960—1998), сотрудник МВД 
, погиб при исполнении служебного долга.

Дискография 
 1994 — Семнадцать с половиной
 1996 — Вкус, знакомый с детства
 1998 — Чёрный ворон
 1999 — Разбойные песни
 2001 — Сумасшедшая любовь
 2002 — Волчонок
 2002 — Сибирский тракт
 2002 — Прохладный джаз (композиции без слов)
 2003 — По Молдаванке
 2004 — Первоходка
 2004 — Лучшие песни
 2004 — Ништяк, девочка!
 2005 — Страна катает
 2006 — Прощание с Айседорой
 2006 — Босяцкие песни
 2007 — За любовь
 2010 — Чувства (коллекционное издание)
 2011 — Любовь моя земная
 2011 — Лучшие песни о любви
 2012 — Признание
 2015 — Оставь последний танец для меня
 2018 — Ты моя Королева
 2019 — Небо над Римом
 2022 — Свеча Надежды

Участие на фестивале «Эх Разгуляй!» 
 2010 — Караван
 2011 — За той Волной
 2013 — Мадонна
 2014 — Свадьбы
 2015 — Счастье, в долгу у несчастья
 2016 — Влади
 2017 — За той Волной
 2018 — Любовь устала по Секрету (С Настей Николь)
 2019 — Просто радую

Видеоклипы

Премии и награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Сергея Любавина
 Любавин Сергей — Русский шансон — биография, russianshanson.info 
 

Исполнители русского шансона
Выпускники Московского гуманитарного университета